В одиночному розряді тенісного турніру Charlotte Classic 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Євгенію Бірюкову 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (2-ге коло)

 Івонн Гулагонг (Переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charlotte Classic